Mati – miasto w Filipinach
 Mati – region geograficzno-historyczny w północnej Albanii
 Mati – jeden z klanów albańskich z północy Albanii
 Mati – rzeka w Albanii, znana też pod nazwą "Mat"